Rhombognathus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Édouard Louis Trouessart 1899. Rhombognathus ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Rhombognathus